Ferrari es un apellido de origen italiano que etimológicamente significa "herrero" (del italiano "ferraro" o "fabbro ferraro", proveniente de "ferro", que en italiano significa "hierro"), y puede referenciar a:

Automóvil y deporte motor 
 Ferrari, fabricante de automóviles superdeportivos con sede en Maranello, Italia;
Enzo Ferrari, empresario italiano fundador de la empresa automovilística Ferrari y anteriormente de la Scuderia Ferrari;
 Dino Ferrari, apodo de Alfredo Ferrari (Alfredino), hijo de Enzo Ferrari;
 Piero Ferrari, hijo de Enzo Ferrari y actual vicepresidente de la marca automovilística Ferrari;
 Scuderia Ferrari, nombre con el que se conoce la división deportiva de dicho fabricante;
 Autodromo Enzo e Dino Ferrari, autódromo situado en Imola, región de Emilia-Romaña, Italia;
 Ferrari Maranello, fábrica histórica del fabricante de automóviles;
 Museo Ferrari, museo de la marca situado en la localidad de Maranello, Italia;
 Museo Casa Enzo Ferrari, museo dedicado a Enzo Ferrari situado en la localidad de Módena, Italia;
 Ferrari World Abu Dhabi, parque temático sobre la marca automovilística situado en Abu Dabi;
 Ferrari, fabricante italiano de motocicletas activo de 1952 a 1957.

Personas 
 Ángel Ferrari Núñez, historiador español nacido en 1906;
 Al Ferrari, jugador de baloncesto estadounidense nacido en 1933;
 Augusto César Ferrari, arquitecto, pintor y fotógrafo italiano nacido en 1871;
 Beatriz Ferrari, actriz y bailarina clásica argentina nacida en 1928;
 Benedetto Ferrari, compositor, libretista de ópera y tiorbista italiano nacido en 1603;
 Bruno Ferrari García de Alba, Secretario de Economía del Gobierno mexicano de 2008 a 2010;
 Carlos Ferrari, dramaturgo;
 Carlos Eduardo Ferrari, futbolista brasileño nacido en 1979;
 Defendente Ferrari, pintor italiano nacido en 1480;
 Emilio Ferrari, poeta y periodista español vinculado al realismo;
 Enrique Lafuente Ferrari, historiador español nacido en 1898;
 Enrique Ferrari, escritor de origen argentino nacido en 1972;
 Ermanno Wolf-Ferrari, compositor italiano nacido en 1876;
 Fabricio Ferrari, ciclista uruguayo nacido en 1985;
 Fausto Ferrari, futbolista italiano nacido en 1980;
 Francisco Ferrari', actor argentino;
 Francisco Ferrari Billoch, periodista y escritor español;
 Gachi Ferrari, modelo y presentadora de televisión argentina nacida en 1954;
 Gaudenzio Ferrari, pintor, escultor y arquitecto italiano nacido en 1471;
 Giovanni Ferrari, futbolista y director técnico italiano nacido en 1907;
 Giovanni Battista Ferrari, botánico italiano nacido en 1584;
 Gregorio de Ferrari, pintor barroco italiano de la escuela genovesa nacido en 1647;
 Gustavo Ferrari, diputado argentino;
 Javier González Ferrari, periodista español nacido en 1952;
 Jean Ferrari, futbolista peruano nacido en 1975;
 Jonathan Ferrari, futbolista argentino nacido en 1987;
 Juan Carlos Ferrari, médico y dramaturgo argentino nacido en 1917;
 Juan Manuel Ferrari, escultor de Uruguay;
 Laureana Ferrari, nacida en 1803 y considerada una de las Patricias Argentinas;
 León Ferrari, artista plástico argentino nacido en 1920;
 Lodovico Ferrari, matemático italiano del siglo XVI;
 Lolo Ferrari, bailarina, cantante y actriz de películas para adultos francesa nacida en 1963;
 Luis Tomás Larco Ferrari, alcalde de Lima de 1953 a 1955;
 Luc Ferrari, compositor francés nacido en 1929;
 María Paz Ferrari, jugadora de hockey sobre césped argentina nacida en 1973;
 María Teresa Ferrari, médica argentina y primera catedrática universitaria de América;
 Matteo Ferrari, futbolista italiano nacido en 1979;
 Max Ferrari, político y periodista italiano nacido en 1971;
 Michele Ferrari, médico italiano y preparador de ciclistas;
 Oscar Ferrari, cantor de tangos argentino nacido en 1924;
 Paulo Ferrari, futbolista argentino;
 Roberto Ferrari, ciclista italiano nacido en 1983;
 Susana Ferrari Billinghurst, primera argentina en obtener licencia para pilotar aviones comerciales en 1937;
 Vanessa Ferrari, gimnasta italiana nacida en 1990.

Otros usos 

 Ferrari Spumante, marca italiana de vino espumoso.